Braun se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Annette Frances Braun
 Alexander Karl Heinrich Braun
 Carl Friedrich Wilhelm Braun
 Emma Lucy Braun
 Ernst-Ludwig Braun
 Gottlieb Braun
 Janet K. Braun
 Pierre Josef Braun
 Rudolf Braun
 Uwe Braun